Apinella dioica är en flockblommig växtart som beskrevs av Calest. Apinella dioica ingår i släktet Apinella och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
dioica